А́нтти Хе́лантеря (; ) — финский дипломат; чрезвычайный и полномочный посол Финляндской Республики в Российской Федерации (с 2020).

Биография 
Получил учёную степень лиценциата в области философии.

В 2003 году за книгу «Maantieteelle Venäjä ei voi mitään» был награждён премией в области научно-популярной литературы Tieto-Finlandia.

В 2004 году поступил на службу в министерство иностранных дел Финляндии. Работал в постоянном представительстве Финляндии при Европейском союзе в Брюсселе.

С 2016 по 2019 год работал в посольстве Финляндии в Москве, а позднее консультативном совещании по Договору об Антарктике.

8 мая 2020 года указом президента Финляндии Саули Нийнистё назначен с 1 сентября 2020 года чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в России.

Семья 

 Жена — Людмила Хелантеря (родилась в Чебоксарах).

Библиография

Примечания 

Послы Финляндии в России
Лауреаты премии Tieto-Finlandia